De Primera División 1953/54 was de 23e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 13 september 1953 en eindigde op 25 april 1954.

Eindstand 

Real Jaén en CA Osasuna wisten zich via de nacompetitie niet te handhaven en degradeerden.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1953/54